Esta é uma lista dos governadores de Minas Gerais por data de falecimento.

Listas de governadores do Brasil
Governadores